Višegrajska skupina je politična zveza srednjeevropskih držav in ena od dveh tovrstnih skupin srednjeevropskih držav. Vanjo so združene države Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška. Zveza je nastala 15. februarja leta 1991, ime pa je dobila po madžarskem mestu Višegrad, kjer je bila skupina ustanovljena.

Na srečanju četverice, oktobra 2022, je češki predsednik Miloš Zeman dejal, da bi se pobudi lahko pridružila tudi Slovenija.

Države članice

Predsedovanje

Glej tudi: 

 Evropska unija
 Pobuda Tri morja
 Central 5

Sklici 

Mednarodne politične organizacije
Srednja Evropa
Ustanovitve leta 1991
Politika Češke
Politika Poljske
Politika Madžarske
Politika Slovaške